

Personnalités 

 Andrzej Wrona (né en 1988), joueur polonais de volley-ball ; 
 Ivan Wrona ou Vrona (1887-1970), artiste peintre, pédagogue et révolutionnaire ukrainien ;
 Zdzisław Wrona (né en 1962), coureur cycliste polonais.

Nom de lieux 

 Stara Wrona, village polonais de la gmina de Joniec dans la voïvodie de Mazovie, en Pologne ;
  :
 Nowa Wrona, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki dans la voïvodie de Mazovie, en Pologne ;
 Nowa Wrona, village du powiat de Płońsk dans la voïvodie de Mazovie, en Pologne.